Termenul „Kolping” se poate referi la:

Adolf Kolping, (1909–1997), teolog german
Adolph Kolping, (1813–1865), preot german, întemeietorul fundației Kolping
Fundația Kolping, este o organizație socială catolică cu sediul în Köln.